Teukros (łac. Teucer, Teucrus) – w mitologii greckiej król Teukrów, syn Skamandra
 Teukros (łac. Teucer, Teucrus) – w mitologii greckiej uczestnik wojny trojańskiej, syn Telamona

Zobacz też 
 Teucer – planetoida o numerze katalogowym 2797